The Cherrytree Sessions – EP dei Keane del 2009
 The Cherrytree Sessions – EP di Lady Gaga del 2009
 The Cherrytree Sessions – EP di Robyn del 2009